Il distretto di Uržar (in kazako: Үржар ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Uržar.

Note

Uržar